Châtillon (Jura) puede referirse a:

Châtillon (Jura), comuna francesa del departamento del Jura.
Châtillon (Jura), comuna suiza del cantón del Jura.